Milagrense – abitanti di Milagres (Bahia)
Milagrense – abitanti di Milagres (Ceará)
Milagrense – abitanti di Milagres do Maranhão
Milagrense – abitanti di São Miguel dos Milagres